Das Wort Kommunikationssperre (vom lateinischen  – für die „Mitteilung“ – und „Sperre“) kann stehen für:
 ein Redeverbot
 einen Teil einer Kontaktsperre
 in der Geisteswissenschaft eine Sperre nach Thomas Gordon, siehe Kommunikationssperre (Psychologie)